Puchaczów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Gmina de Puchaczów, une gmina du powiat de Łęczna
 Puchaczów, un village, chef-lieu de la gmina de même nom

Homonymie de toponyme